Похлебаєв Євген Васильович — колишній радянський та український футболіст, гравець національної збірної України, майстер спорту.
 Похлєбаєв Олександр Олексійович — полковник медичної служби, учасник війни в Афганістані.